Castelleone – comune italiano in provincia di Cremona.
Castelleone di Suasa – comune italiano in provincia di Ancona.
Castelleone – frazione di Deruta in Provincia di Perugia.